Hz ou hz pode designar:
Hz - O hertz, a unidade derivada, do SI, para frequência;
hz - Código ISO 639-1 (de duas letras), para a língua hereró.

Desambiguação